Coasta se poate referi la:
 Coastă, un substantiv cu mai multe sensuri
 Localități din România:
 Coasta, Bistrița-Năsăud			
 Coasta, Cluj				
 Localități din România cu nume compuse:
 Coasta Cerbului, Vâlcea			
 Coasta (Golești), Vâlcea				
 Coasta Grindului, Mureș				
 Coasta Henții, Alba			
 Coasta Lupei, Galați				
 Coasta Mare, Mureș		
 Coasta Mare, Vâlcea		
 Coasta Măgurii, Iași			
 Coasta (Păușești-Măglași), Vâlcea				
 Coasta Vâscului, Alba
 State cu nume compuse:
 Coasta de Fildeș

Vezi și 
 
 Râul Coasta (dezambiguizare)
 Costești (dezambiguizare)
 Costișa (dezambiguizare)
 Costinești (dezambiguizare)

Toponime românești